Józef Kowalczyk, arcivescovo cattolico polacco
Józef Kowalczyk, calciatore polacco